Borisoglebsk kan avse:

 Borisoglebsk (Voronezj oblast) – stad i Voronezj oblast i Ryssland
 Borisoglebsk (Petsamo) – tidigare skoltiskt sommarviste, ryskt område vid Pasvik älv i Murmansk oblast, finska: Kolttanköngäs
 Borisoglebsk (gränsstation) –  Rysslands enda gränsstation mot Norge
 Borisoglebsks kraftverk – ettvattenkraftverk
 Borisoglebsk – tidigare ryskt namn för  Lettlands näst största stad, se Daugavpils

Se även
 Boris och Gleb (bröder) – ryskt-ortodoxt helgonpar.